Comba y combadura pueden referirse a:
Punto de inflexión
Curvatura
Bóveda
Juego de la comba, un juego infantil y una actividad de ejercicio físico, realizada con una cuerda también llamada comba

Santa
Santa Columba, especialmente en Galicia y Asturias.

Topónimos
Santa Comba
Santa Comba de Bande

Personas
Juan Comba García, fotógrafo, pintor, dibujante, ilustrador y periodista gráfico español.
Paul G. Comba, astrónomo ítalo-estadounidense.
Sergio Comba, futbolista argentino.

Otros usos
 COMBA I+D

Notas

Enlaces externos

Combas de crossfit